«Do Something» — первый сингл Мэйси Грэй из её дебютного альбома On How Life Is (1999). Сингл является семплом песни «Git Up, Git Out» группы OutKast.

В Великобритании «Do Something» занял первые строчки в UK Singles Chart, но на сегодняшний день сингл занимает пятидесятое место. В Billboard Hot 100 песня не попала, а в чарте Hot Dance Singles Sales песня заняла 43 место.

«Do Something» был выпущен на двух CD-дисках. В 1999 году композиция была использована на летнем коммерческом фестивале «MTV Europe».

Список композиций и форматы 
CD 1
 «Do Something» (радио-версия) — 4:10
 «Rather Hazy» — 3:10
 «Do Something» (Organized Noize совместно с Cee-Lo) — 3:53

CD 2
 «Do Something» (альбомная версия) — 4:57
 «Do Something» (Jay’s Subliminal Funk) — 4:50
 «Do Something» (King Britt Remix) — 9:20

Чарты

Примечания 

Синглы 1999 года
Дебютные синглы 1999 года
Видеоклипы, снятые Марком Романеком